Rio Santana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Maranhão), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,93, long -51,38), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,87, long -52,85), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,98, long -49,40), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -20,70, long -45,65), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio Santana (vattendrag i Brasilien, Bahia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar